
Улица Па́бажу () — небольшая улица в Видземском предместье города Риги, в микрорайоне Тейка. Ведёт от улицы Структору в юго-западном направлении, параллельно Бривибас гатве, и заканчивается тупиком. С другими улицами не пересекается.

Общая длина улицы составляет . На бо́льшей части улица имеет грунтовое покрытие. Общественный транспорт по улице не курсирует.

Название происходит от топонима Пабажи в северной части Латвии. Переименований улицы не было.

Застройка преимущественно частная, малоэтажная.

Примечания 

Улицы Тейки